S8 может означать:
 S8 — линия Берлинской городской электрички
  — скоростная автодорога в Польше
 S8 — спортивная модификация автомобиля AUDI A8.

См. также 
 Samsung Galaxy S8 — смартфон